Brodetto è il nome di diverse specialità gastronomiche italiane:

 Brodetto – salsa d'uova, brodo e limone
 Brodetto di pesce – zuppa di pesce, preparata nelle regioni adriatiche in numerose varianti
 Brodetto di cozze e vongole – sauté di molluschi

Note